Fernández Pacheco hace referencia a:

 Joaquín Fernández de Córdova y Pacheco: (1787-1871) militar y aristócrata español.
 Juan Manuel Fernández Pacheco: (1650-1725) Virrey y capitán general de los reinos de Navarra, Aragón, Cataluña, Sicilia y Nápoles.
 Marciano Fernández Pacheco: (1688-1743) noble y militar español.
 Pedro Fernández de Córdoba y Pacheco: (1470-1517) noble español, jefe de la Casa de Aguilar.